Лиз Клайборн — компания, основанная в 1976 году в Нью-Йорке, которая производит и поставляет на рынок широкий ассортимент женской и мужской одежды, аксессуаров и парфюмерии. В 2006 году выручка от продаж компании составила около 5 млрд долларов. Включена в список Fortune Global 500 наиболее доходных фирм. С 2018 года принадлежит компании Tapestry (англ.).

Компании, основанные в 1976 году
Компании США